Николо-Гора — село в Первомайском районе Ярославской области России у реки Соть.

Население на 1 января 2007 года — 179 человек.

История 
Впервые о селе упоминается в 1627—1629 годах в одной из писцовых книг. В это время здесь уже есть деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы с приделом Николая Чудотворца. Село Николо-Гора в разные времена носило названия: Корчкодом, Золотая гора, Никольский погост.

За 400-летнюю историю претерпевало многие административные изменения: так оно входило в состав Московской губернии, в XVII веке в состав стана Стужень, в Ярославский уезд, в составе Чёрного стана вместе с Любимом было приписано к городу Галич Костромской провинции, затем в Любимский уезд Ярославской губернии. Принадлежало село Даниловскому району Ивановской Промышленной области, Пречистинскому и, наконец, Первомайскому району Ярославской области.

В 1801 году тщанием прихожан в селе была построена церковь во имя святителя Николая, уже каменная. Храм расписан профессиональными художниками в стиле академической живописи XIX века. В 1903 году к церкви пристроены боковые приделы на средства петербургского купца первой гильдии Петра Воеводского в честь Рождества Пресвятой Богородицы и святителя Петра Московского.

Население

Инфраструктура 
в селе имеются Николо-Горская основная общеобразовательная школа, детский сад, отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В селе расположена действующая Церковь Николая Чудотворца (1801).

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Ярославская область)